Wagner je pogost priimek v Sloveniji kot tudi v tujini:

Wagner je 3.949 najbolj pogost priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 31. decembra 2009 uporabljalo 111 oseb.

Znane osebe s priimkom Wagner 
 Adolf Wagner (1844—1918), avstrijski arhitekt (njegova dela so tudi na Slovenskem) 
Adolph Wagner (1835—1917), nemški finančni ekonomist
 Johann Peter Alexander Wagner (1730–1809), nemški kipar (rokoko)
Jože Wagner, slovenski knjigotržec, Schwentnerjev nagrajenec
 Jožef Wagner (1803—1861), avstrijski risar, litograf, vedutist naših krajev, turistični publicist
 Jožica Wagner Kovačec (*1965), zdravnica anesteziologinja
 Heinrich Leopold Wagner (1747—1779), nemški dramatik
Lidija Wagner (r. Pavčnik), slovenska bibliotekarka in blibliografinja (NUK)
 Otto Wagner (1841—1918), avstrijski arhitekt in profesor na Dunaju
 Richard Wagner (1813—1883), nemški skladatelj, dramatik, pesnik, pisatelj, gledališki režiser in dirigent
 Robert Wagner (*1930), ameriški igralec
 Rudolf Wagner (1851—1915), slovensko-avstrijski glasbenik
 Rudolf Wagner-Régeny (1903—1969), nemški glasbenik (skladatelj, dirigent, pianist)
 Siegrfried Wagner (1869—1930), nemški skladatelj
 Tone Wagner (1931—2014), slovenski agonom (hmeljarski strokovnjak)
 Wieland Wagner (1917—1966), nemški operni režiser, vnuk Richarda Wagnerja; vodil Bayreuthske slavnostne igre
 Wilhelm Kaspar Otto Wagner (1841—?), založnik in knjigar v Ljubljani
 Winifred Wagner (1897—1980) (née Williams), vodila je Bayreuthske slavnostne igre, Hitlerjeva prijateljica in podpornica

Glej tudi 

 priimka Waagen in Waginger

Zunanje povezave 
  na dan 31.12.2009